Ожеховский (Orzechowski) — польская фамилия
 Ожеховский, Мариан (1931—2020) — польский политик, историк.
 Ожеховский (Ореховский), Станислав (1513—1566) — польский публицист.